Классификатор (от  — разряд и  — делать):

 Классификатор, или классификационная схема — систематизированный перечень наименований объектов, каждому из которых в соответствие дан уникальный код.
 Классификатор — вспомогательное слово или морфема в некоторых языках, служащее для классификации определяемого слова или понятия.
 Классификатор — обобщённая концепция описания структурных и поведенческих свойств некоего элемента системы в языке моделирования UML.

В горно-обогатительном производстве 
 Классификатор — специальный сепаратор для разделения сыпучих минеральных материалов на гранулометрические фракции.
 Классификатор воздушно-центробежный
 Классификатор каскадно-гравитационный
 Спиральный классификатор